Zabierzów (gemeente)
 Zabierzów (Klein-Polen)

Zie ook:
 Zabierzów Bocheński